Сурмачівка — село в Україні, Сумській області, Роменському районі.
 Сурмачівка — село у Підкарпатському воєводстві Польщі.